

Населені пункти та їхні частини
 Відув — село в гміні Бельськ-Дужи Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Відув — село в гміні Рудзінець Ґлівицького повіту Сілезького воєводства
 Відув — частина села Радоча в гміні Томіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Відув — частина села Заблоце в гміні Ґжеґожев Кольського повіту Великопольського воєводства
 Відув — осада в гміні Полчин-Здруй Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки